Campeonato disputado por :

Auto Esporte Clube (João Pessoa)
Botafogo Futebol Clube (João Pessoa)
Club Red Cross (João Pessoa)
Comerciários Esporte Clube (João Pessoa)
Estrela do Mar Esporte Clube (João Pessoa)
Guarabira Esporte Clube (Guarabira)
Íbis Futebol Clube (João Pessoa)
Santos Futebol Clube (João Pessoa)

Campeonato Paraibano de Futebol